La Copa de Noruega (noruego: Norgesmesterskapet i fotball) es la principal competición por eliminatorias de Noruega de fútbol. Es organizada por la Federación Noruega de Fútbol y se disputa desde 1902. La denominación actual oficial es NM SAS Braathens Cup, por el patrocinio de la compañía aérea SAS Braathens. Los campeones de copa reciben el título de campeones noruegos (es decir, vencedores del campeonato noruego de fútbol).

A pesar de que la competición se inició en 1902, no fue una competición realmente nacional hasta el 1963, año en que fueron admitidos para participar los clubes del norte de Noruega. Hasta entonces los clubes del norte disputaban una competición separada llamada Copa de Noruega del Norte de fútbol.

El equipo campeón accede a la segunda ronda de clasificación de la Liga Europea de la UEFA.

Historial

Títulos por club 

 † Equipo desaparecido.

Véase también 
 Eliteserien, Primera Liga de Noruega
 Adeccoligaen, Segunda Liga de Noruega
 Fútbol en Noruega
 Deporte en Noruega
 Anexo:Estadios de fútbol de Noruega

Referencias 

RSSSF: Norway - List of Cup Finals

Campeonatos de fútbol entre clubes de Noruega
Noruega